Club Italia 2016-2017 (pallavolo femminile) – torneo di pallavolo femminile
 Club Italia 2016-2017 (pallavolo maschile) – torneo di pallavolo maschile